Napoli steht für:

 Napoli, italienischer Name von Neapel, Stadt in Italien
 Napoli (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Napoli (Ballett), Ballett von August Bournonville (1842)
 Napoli (Unternehmen), österreichischer Süßwarenhersteller
 Di Napoli, Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Pacific Coachworks
 MSC Napoli, britisches Containerschiff

SSC Neapel, italienischer Fußballverein

Napoli ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Di Napoli (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Donna Jo Napoli (* 1948), US-amerikanische Linguistin und Schriftstellerin
 Fernando De Napoli (* 1964), italienischer Fußballspieler
 Francesco Napoli (* 1962), italienischer Sänger und Musiker
 Gennaro Di Napoli (* 1968), italienischer Leichtathlet
 Gennaro Napoli (1881–1943), italienischer Komponist
 Jacopo Napoli (1911–1994), italienischer Komponist
 Luciano Di Napoli (* 1954), französischer Pianist und Dirigent
 Marc di Napoli (* 1953), französischer Schauspieler und Maler
 Nicolò Napoli (* 1962), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo de Napoli, italienischer Gesangslehrer und Vocalcoach
 Patrick De Napoli (* 1975), Schweizer Fußballspieler
 Silvio Napoli (1902–1961), italienischer General
 Tommaso Maria Napoli (1659–1725), italienischer Architekt, Mathematiker und Dominikaner
 Vito Napoli (1931–2004), italienischer Politiker

Siehe auch:
 Associação Napoli Caçadorense, brasilianischer Amateursportverein
 Napoli Dogs, Dokumentarfilm von Barbara Fally-Puskás (2006)
 Villa Napoli in Palermo
 Neapoli